Аяз — река в Российской Федерации, протекающая по границе Свердловской области и Республики Башкортостан.
 Аяз  — легендарный герой тюркских легенд.
 Аяз — одно из названий озера Аязколь.
 Аяз, Недждет (род. 1958) — турецкий легкоатлет.
 Аяз, Ферхад (род. 1994) — шведский футболист.